

Patronyme 

 Adrien Thério est un écrivain québécois ; 
 Marie-Jo Thério est une musicienne et actrice d'origine acadienne.